Faldet kan henvise til:

 Faldet (roman), en roman af Albert Camus fra 1956
 "Faldet" (Bifrost-sang), en sang af den danske pop/rock-gruppe Bifrost
 Faldet (dokumentarfilm), en dansk dokumentarfilm fra 2020

Se også 
 Fald (ulykke)